Il singolare del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Berdych che ha battuto in finale Ivajlo Trajkov 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Mariano Delfino (secondo turno)
 Diego Moyano (primo turno)
 Jan Hájek (secondo turno)

 Florent Serra (quarti di finale)
 Lovro Zovko (primo turno)
 Tomáš Berdych (Campione)
 Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2003